Hans Küne ist der Name folgender Personen:

* Hans Küne, im 16. Jahrhundert Bürgermeister in Dresden, siehe Hans Köne
 Hans Küne (Münzmeister) (Hans Khüne; Hans Khünen; vor 1558–1570),  Herzoglich Braunschweigisch-Lüneburg-Wolfenbütteler Münzmeister zu Goslar